Стю́арт Да́унинг (; ) — английский футболист, полузащитник. Выступал в полузащите в традиционной роли левого вингера. Победитель Кубка Футбольной лиги 2004 и 2012 года.

Биография 
Даунинг дебютировал в Премьер-лиге 24 апреля 2002 года в возрасте 17 лет в выездном матче против «Ипсвич Таун». Всего за «Мидлсбро» он сыграл 234 матча и забил 22 гола, покинув команду летом 2009 года после того, как «Мидлсбро» вылетел в Чемпионшип.

Летом 2009 он присоединился к «Астон Вилле», хотя слухи настойчиво вели его не в Бирмингем, а в Ливерпуль. За два года в «Вилле» он провел 75 матчей и забил 8 голов. В сезоне 2009/10 Даунинг записал на свой счет девять результативных передач.

Перейдя в «Ливерпуль», Стюарт взял 19 номер, который до него носил Райан Бабел. Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов. Свой первый гол за «Ливерпуль» в АПЛ забил 22 декабря 2012 года в матче против «Фулхэма».

13 августа 2013 года Даунинг подписал 4-х летний контракт с «Вест Хэм Юнайтед», которые заплатили за футболиста порядка 5 млн фунтов стерлингов. Первый мяч за «молотобойцев» полузащитник забил 3 мая 2014 года в победном лондонском дерби против «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

16 июля 2015 года Даунинг вернулся в свой родной клуб «Мидлсбро», выступавший с 2009 года в Чемпионшипе. Сумма перехода составила 5,5 млн фунтов стерлингов без учёта различных бонусов. Свой первый гол после возвращения Стюарт забил 12 сентября 2015 года, поразив ворота «Милтон Кинс Донс», принеся своему клубу победу (2:0). По итогам сезона Даунинг сыграл 45 матчей, забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и помог «Мидлсбро» выйти в Премьер-Лигу.

Достижения

Командные 
 «Мидлсбро»
 Кубок Английской лиги: 2003/04
 Вице-чемпион Футбольной лиги Англии: 2015/16

 «Ливерпуль»
 Кубок Английской лиги: 2011/12

Личные 
 Приз Алана Хардекера (1): 2012

Статистика 

Данные откорректированы по состоянию на 20 ноября 2014 года

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Мидлсбро»
 Профиль и новости об игроке на LiverBird.ru
 Профиль игрока на LFCHistory.net
 
 Профиль игрока на TheFA.com
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»